O nome inglês Norwich pode se referir a:

Cidades 
 Norwich, cidade da Inglaterra
 Norwich (Ontario), cidade do Canadá
 Norwich (Jamaica), cidade da Jamaica

As seguintes cidades norte-americanas:
 Norwich (Connecticut)
 Norwich (Massachusetts)
 Norwich Township (Missaukee County, Michigan)
 Norwich Township (Newaygo County, Michigan)
 Cidade de Norwich (Nova Iorque)
 Vila de Norwich (Nova Iorque)
 Norwich (North Dakota)
 Norwich (Vermont)
 Norwich (Roanoke, Virginia), bairro de Roanoke, Virginia

Pessoas 
 John Julius Norwich (Lorde), antigo membro do British Foreign Service, acadêmico, historiador e escritor de renome

Outros 
 Universidade de Norwich, instituição educacional privada em Northfield, Vermont, Estados Unidos
 Norwich Union, companhia britânica de seguros
 Norwich Terrier, raça de cão
 Canário-de-Norwich, tipo de canário doméstico
 Norwich City Football Club, equipe de futebol profissional sediada em Norwich, Inglaterra

Norwich